Лейли Адамовна Мууга (14 ноября 1922, Майма — 1 августа 2016, Виймси) — советский, эстонский живописец, член Союза художников СССР, почётный член Союза художников Эстонии (1953), заслуженный художник Эстонской ССР (1965), почётный художник Эстонской ССР (1965).

Биография 
Родилась в селе Майма Горно-Алтайской автономной области, куда Первая мировая война заставила уехать ее отца землемера.
В 1925 году семья переехала в Пятигорск, затем в 1938 году в Нальчик.
В 1947—1951 годах училась в Тартуском художественном институте Эстонской ССР, а с 1951 года — в Художественном институте Эстонской ССР в Таллине под руководством Альфреда Конго.

В 1953 году окончила институт с дипломной работой «Дмитрий Менделеев поздравляет со 100-летием Тартуский университет».

С 1962 по 1977 год преподавала в Художественном институте Эстонской ССР, доцент (1968).

Скончалась 1 августа 2016 года в доме по уходу.

Творчество 
Для жанровых картин, портретов и натюрмортов Мууга характерна патетичность образа, красочная декоративность.

Триптих «Протест против войны» обошел многие выставки мира, напоминая людям о жертвах фашизма, страшной судьбе Хиросимы, выжженных джунглях Вьетнама. В 1959 году за это произведение Лейли Мууга была награждена дипломом Союза художников СССР.

В 1962 году появилась одна из лучших её картин «Оркестр». В дальнейшем наряду с многофигурными композициями («Семья рыбака») много внимания уделяла портрету (Анна Экстон, Айме Уить, Эллен Нейт, Рейндорф, Вельо Тормис) и натюрморту.

Писала виды Таллина, Будапешта и Венеции, природу Тартуского уезда, скалистыми островами под Мурманском, зелёными пляжами Сааремаа, Лохусалу с его рыбацкой средой. Сразу несколько работ художницы посвящены её любимому растению — можжевельнику: «Душа можжевельника», «Можжевельниковая семья», «Можжевельник Лохусалу», «Реквием по потерянному можжевельнику»(1994).

Работы художницы хранятся в собраниях музеев Эстонии и России: Эстонском художественном музее, Третьяковской галерее, Смоленском музее-заповеднике, Тульском художественном музее, Пермской художественной галерее, Новочебоксарском художественном музее и других.

Примечания

Литература 
 Прокофьева М., Лейли Мууга // «Искусство», 1968, № 6.
 Художественный календарь «100 памятных дат», М., 1982.
 Nurk Т., Leili Muuga ja Nikolai Kormašovi teoste keskel // «Kunst», 1966, № 2.
 Suri maalikunstnik Leili Muuga // kultuur.postimees. 2016. 1 августа.

Художники XX века
Художники СССР
Художники Эстонии
Заслуженные художники Эстонской ССР